Dos Caminos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dos Caminos, Omealca, ort, 
 Dos Caminos, Oaxaca, ort, San Agustín Chayuco, 
 Dos Caminos, Coscomatepec, ort, 
 Dos Caminos, Calcahualco, ort, 
 Dos Caminos, Ixhuatlancillo, ort, 
 Dos Caminos, Puebla, ort, Zoquitlán, 
 Dos Caminos, Cuichapa, ort, 
 Dos Caminos, Chiconquiaco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar